Halász Júlia (1986) újságíró
 Halász Júlia (?) Junior Prima díjas biológus